NOD32 — антивирусный пакет для персонального компьютера.
 Братство Нод (Brotherhood of Nod) — вымышленная организация из вселенной Command & Conquer.

См. также 
 Нод